Пена (порт. Pena) — многозначный термин.

 Пена — дисперсная система, состоящая из пузырей газа, разделённых жидкой (или твёрдой) фазой.
 Пена (фильм-спектакль) — советский двухсерийный фильм-спектакль 1977 года, сатирическая комедия режиссёра Валентина Плучека, по одноимённой пьесе Сергея Михалкова.
 Пена (фильм) — советский художественный фильм 1979 года, сатирическая комедия режиссёра Александра Стефановича, по одноимённой пьесе Сергея Михалкова.
 Пена (приток Ваймуги) — река бассейна Северной Двины.
 Пена (приток Псла) — река бассейна Днепра.
 Пена (приток Вардара) — река в Македонии, приток Вардара.
 Пена (Вила-Реал) — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Вила-Реал.
 Пена (Лиссабон) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лиссабон.

Персоналии 
 Пена, Арлиндо (1955—1998) — ангольский повстанческий генерал, начальник штаба войск УНИТА, племянник Жонаса Савимби.
 Пена, Афонсу (1847—1909) — бразильский государственный деятель, адвокат, шестой президент Бразилии (1906—1909).
 Пена, Исаак (1925—2013) — ангольский общественный деятель, политик УНИТА, отец Арлиндо Пены и Элиаша Пены.
 Пена, Карлос (род. 1989) — американский актёр, певец и танцор.
 Пена, Корнелиу (1896—1958) — бразильский писатель, художник.
 Пена, Нерея (род. 1989) — испанская гандболистка, разыгрывающая. 
 Пена, Тори (род. 1987) — ирландская прыгунья с шестом, участница двух Олимпиад.
 Пена, Хуан (1882—1964) — уругвайский футболист, выступавший на позиции правого нападающего.
 Пена, Элиаш Салупето (1952—1992) — ангольский политик, видный деятель УНИТА, брат Арлиндо Пены.

См. также 
 Пена дней (значения)
 Пенна
 Пенная
 Пено (значения)
 Пенка